Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Arménie. V roce 2015 měla země 2 974 693 obyvatel.

Demografické trendy 

Po prudkém růstu počtu obyvatel během sovětské éry se populace Arménie snížila z počtu 3,604 milionu obyvatel v roce 1991 na 3,211 milionu v roce 2003. K 21. říjnu 2011 to bylo podle odhadů 2,872 milionu obyvatel. Zdá se však, že negativní trend se v posledních letech podařilo zbrzdit.

Arménie je jedinou zemí bývalého Sovětského svazu, která má téměř homogenní populaci. Vykazuje také z postsovětských zemí druhou nejvyšší hustotu zalidnění, po Moldavsku. Etnické menšiny představují Rusové, Asyřané, Ukrajinci, Jezídové, Kurdové, Peršané, Řekové, Gruzínci a Bělorusové. V Arménii rovněž žijí malé komunity Valachů, Mordvinců, Osetinců a původních kavkazských národů Udi a Tat. V zemi existují i menšiny Poláků a kavkazských Němců, ale jsou silně rusifikované.

Většina Arménců jsou křesťané a náleží hlavně ke starobylé konzervativní Arménská apoštolské církvi (přes 90 % Arménců). Arménie je považovaná za první zemi, která přijala křesťanství. V Arménii ho v prvním století kázali dva Ježíšovi apoštolové, Bartoloměj a Juda Tadeáš. Arménská apoštolská církev může klást svůj původ až do 3. a 4. století. Formálně země přijala křesťanství roku 301. V zemi existuje i Arménská katolická církev a žijí zde i evangeličtí protestanti.

Demografická statistikahttp://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 United nations. Demographic Yearbooks 

1 Počty narozených a zemřelých do roku 1959 jsou odvozeny z úrovní porodnosti a úmrtnosti
2 Vysoký počet úmrtí se vztahuje k zemětřesení v Arménii 1988
3 Odhad populace v roce 2012 byl přepočítaný na základě sčítání v roce 2011

Struktura populace  
Struktura populace (12.10.2011) (sčítání):

Etnické skupiny

Náboženství 
Podle sčítání v roce 2011 je náboženské rozdělení v Arménii takového: křesťanství 2 862 366 (94,8 %), z toho 2 797 187 Arménská apoštolská církev (92,5 %), 29 280 evangelíci, 13 996 katolíci, 8 695 Svědkové Jehovovi, 8 587 pravoslavní křesťané (Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, Řekové), 2 874 nepravoslavní Rusové, 1 733 Asyrská církev Východu, 733 protestanti, 241 mormoni, jezídi (0,8 %), pohanství (0,2 %), 812 muslimové, 5 299 jiné náboženství (0,2 %), 121 587 bez odpovědi (4 %).

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Arménská společnost
Arménie